Grijsscheendoek
 Roodscheendoek
 Zwartscheendoek